Bassano har flere betydninger:

 Bassano Bresciano - en italiensk by i regionen Lombardiet i Italien
 Bassano del Grappa - en italiensk by i regionen Veneto i Italien
 Bassano in Teverina - en italiensk by i regionen Lazio i Italien
 Bassano Romano - en italiensk by i regionen Lazio i Italien